Пано́йяш (; ) — португальська власна назва. Також — Панойаш.

Топоніми

Панойяш (Брага) — парафія.
 Панойяш (Оріке) — парафія.